Dâmbu se poate referi la:

Localități din România:
Dâmbu, o localitate din județul Mureș
Dâmbu, o localitate din județul Prahova
Localități din România cu nume compuse:
Dâmbu Mare, Cluj, o localitate din județul Cluj
Localități din Ucraina:
Dâmbu, un oraș din raionul Teceu, regiunea Transcarpatia

Vezi și 
 Dâmbovița (dezambiguizare)
 Dâmbovicioara (dezambiguizare)
 Dâmburile (dezambiguizare)

Altele 
 Dâmbău
 Dâmbroca
 Dâmburile
 Dâmbova
 Dâmbureni